AI eller Ai kan syfta på:

AI – intelligens hos maskiner eller programvara, se Artificiell intelligens
A.I. – Artificiell Intelligens – en film av Steven Spielberg
AI – en halvkanton i nordöstra Schweiz, se Appenzell Innerrhoden
AI – en internationell frivilligorganisation och ideell organisation, se Amnesty International
Ai (stad) – en stad i Gamla testamentet i Bibeln
Ai (musikgrupp) – en svensk popgrupp som främst uppmärksammades för sin medverkan i Melodifestivalen 1999
a.i. – en förkortning för ad interim
.ai – nationell toppdomän för Anguilla
.ai - filändelse för ett illustrationsprogram, se Adobe Illustrator
 Ai, Marshallöarna – ö i Marshallöarna

Se även 
 Pulau Ai  – öar i Indonesien